Joannes Stadius (1527-1579), astronome et mathématicien flamand
 Stadius, cratère lunaire nommé en son honneur